En klasse kan være:

 Klasse (datalogi) – en skabelon i den objektorienterede terminologi.
 Klasse (matematik) – et begreb inden for mængdeteorien, dels i visse tilfælde synonymt med ordet mængde
 Klasse (biologi) – en systematisk enhed i biologien.
 Samfundsklasse – et begreb brugt dels inden for sociologi, dels i marxistisk teori.
 Skoleklasse – en gruppe skoleelever, der almindeligvis undervises sammen.
Klassetrin – en betegnelse for et læringsniveau i skolen (typisk sammenfaldende med en aldersgruppe).
 Klasse (kvalitet) – en betegnelse for inddeling af varer og tjenesteydelser efter kvalitet.
 Spektralklasse

Se også
 Klassen (tv-serie)